Je známo dvacet izotopů sodíku (11Na), od 18Na do 37Na a dva jaderné izomery (22mNa a 24mNa). 23Na je jediným stabilním (a jediným prvotním) izotopem, sodík je tak považován za monoizotopický prvek s relativní atomovou hmotností 22,989 769 28(2). Tento prvek má dva radioaktivní kosmogenní izotopy: 22Na (poločas přeměny 2,602 r) a 24Na (poločas přeměny kolem 15 h). Ostatní izotopy se přeměňují s poločasem pod 1 minutu, většinou pod 1 sekundu. Nejméně stabilním známým izotopem je 18Na, jehož poločas má hodnotu 1,3(4)×10−21 s.

22Na je pozitrony vyzařující izotop s dlouhým poločasem přeměny, který se využívá k vytvoření testovacích objektů a bodových zdrojů v pozitronové emisní tomografii.

Sodík-22 
Sodík-22 byl zkoumán jako účinný zdroj „chladných“ pozitronů k výrobě mionů na katalyzování fúze deuteria. Energie uvolněná z této fúze má vytvořit specifický impuls, což by mělo umožnit cesty k vnějším planetám za několik týdnů a k Alfa Centauri za méně než deset let.

Sodík-24 
24Na je jedním z nejdůležitějších izotopů sodíku. Tento radionuklid se připravuje ostřelováním sodíku-23 neutrony. S poločasem přibližně 15 hodin se přeměňuje na 24Mg vyzářením elektronu a dvou gama fotonů. Akutní vystavení neutronovému záření mění část atomů stabilního 23Na v krevní plazmě na 24Na. Změřením koncentrace tohoto izotopu lze zjistit i obdrženou dávku neutronového záření, podle čehož se rozhoduje o intenzitě léčení.

Při použití slitiny sodík-draslík jako chladiva v jaderných reaktorech se tvoří 24Na, což činí chladivo radioaktivním. Krátký poločas přeměny tohoto radionuklidu znamená, že z chladiva zmizí po několika dnech od jeho odstranění z reaktoru.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Sodík
Sodík